HAH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Moroni-Principe Saïd Ibrahim, Moroni, Comore